Валки — может означать:

 Валки — правый приток Сейма, протекающий по Сосницкому району, Черниговская область, Украина.
 Валки — одно из названий маленького прокатного стана.

Населённый пункт 
 Белоруссия
  — деревня в Поставском районе Витебской области Беларуси; входит в состав Волковского сельсовета.

 Польша
 Валки — остановочный пункт в гмине Чарна в Подкарпатском воеводстве Польши.

 Россия
 Валки — село в Кулудинском районе Алтайского края, упразднено в 1970-е годы.
 Валки — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Валки — село в Лысковском районе Нижегородской области.

 Украина
 Валки — город в Харьковской области, административный центр Валковского района.
 Валки — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Валки — село в Лебединском районе Сумской области.
 Валки — село в Прилукском районе Черниговской области.

См. также 
 Валок (значения)